Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 26 июля по 7 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 25 спортсменов из 25 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском среднем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 26 раз. Средняя весовая категория впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и проводиться непрерывно (кроме Игр 1912 года). Критерий отбора в среднем весе с Игр 2004 года от 69 кг до 75 кг.
Действующий олимпийский чемпион в дисциплине среднего веса (69 кг -75 кг) веса кубинский боксёр Арлен Лопес перешёл в весовую категорию до 81 кг.
Действующий чемпион мира в среднем весе Глеб Бакши из России квалифицировался на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020